

Рудничний — селище, Текелійська міська адміністрація, Жетисуська область

Рудничний — селище міського типу, Анжеро-Судженський міський округ, Кемеровська область
 Рудничний — селище міського типу, Верхньокамський район, Кіровська область
 Рудничний — селище, Краснотур'їнський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Руднична
 Рудничне (значення)